Desa Barurejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Barurejo (administrativ by i Indonesien, lat -7,31, long 112,32), Jawa Timur, 
 Desa Barurejo (administrativ by i Indonesien, lat -8,46, long 114,05), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar